

Astronomia
112 Ifigenia – asteroide della fascia principale

Cinema
Ifigenia – film di Michael Cacoyannis del 1977
Ifigenia – film di Iván Feo del 1986

Letteratura
 Ifigenia – tragedia di Jean Racine
 Ifigenia – tragedia di Ramón de la Cruz
 Ifigenia – romanzo del 1924 di Teresa de la Parra
 Ifigenia  – tragedia dello scrittore romano Quinto Ennio di cui restano solo frammenti
 Ifigenia – tragicommedia in versi di Jean de Rotrou del 1640

Mitologia
Ifigenia – personaggio della mitologia greca, figlia di Agamennone e Clitennestra

Musica
Ifigenia – melodrammi di Domenico Scarlatti (Ifigenia in Aulide e Ifigenia in Tauri)
 Ifigenia – opera di Ildebrando Pizzetti su libretto proprio e di Alberto Perrini

Onomastica
Ifigenia – nome proprio di persona italiano femminile

Pagine correlate
Ifigenia in Tauride
Ifigenia in Aulide (disambigua)
Il sacrificio di Ifigenia